Die IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2015 war ein Snookerturnier, das vom 4. bis 10. Oktober 2015 im Mazapark in Sankt Petersburg stattfand. Es war die erste Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation veranstalteten Weltmeisterschaft für U18-Junioren.

Weltmeister wurde Ka Wai Cheung aus Hongkong durch einen 5:2-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Ming Tung Chan.

Modus 
Die 74 Teilnehmer wurden zunächst in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 48 und Runde der letzten 32

Achtelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2015 bei CueTracker

Quellen 

2015
Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in Sankt Petersburg